Příjmení Sandner nosí tyto osobnosti:

 Ignaz Sandner (1853 – 1932), českoněmecký politik z Kraslicka, poslanec zemského sněmu
 Johann Sandner (1827 – 1885), českoněmecký politik, poslanec Říšské rady
 Rudolf Sandner (1905 – 1983), českoněmecký politik, poslanec NS ČSR za SdP

Externí odkazy